Las siglas K.K. o k.k. pueden referirse a:

 Kabushiki gaisha, persona jurídica japonesa similar a una sociedad de acciones.
 Imperial y real, tratamiento usado en los imperios austríaco y austrohúngaro.